Warmington est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
E. H. Warmington (1898-1987), professeur d'humanités
Everald Warmington (né en 1952), homme politique jamaïcain
Marshall Warmington (1842-1908), homme politique libéral britannique
Peter Warmington (né en 1934), joueur de football anglais
S. J. Warmington (1884-1941), acteur anglais
William Warmington (c. 1556-1927), ecclésiastique catholique anglais

Toponyme

Warmington, village du Northamptonshire
Warmington, village du Warwickshire

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme